Gorenc est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Boris Gorenc (né en 1973), joueur de basket-ball slovène ;
  (né en 1957), général américain ;
 Marjan Gorenc (né en 1964), joueur puis entraîneur de hockey sur glace slovène ;
 Pavel Gorenc (né en 1991), coureur cycliste slovène ;
  (né en 1954), général américain.

Notes et références 

sl:Gorenc